Aourir är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Agadir-Ida-ou-Tnan och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Aourir ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aourir är huvudsakligen kuperad, men västerut är den platt. Havet är nära Aourir åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är El Gouz,  meter över havet,  km öster om Aourir. Runt Aourir är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Agadir,  km söder om Aourir. Omgivningarna runt Aourir är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ